Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Ruhpolding były piątymi w sezonie 2022/2023 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrane zostały w dniach 11 – 15 stycznia 2023. Rywalizacja odbywała się w biegu indywidualnym, sztafecie oraz biegu masowym.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bibliografia 
 

2023 w Niemczech
Biathlon w Niemczech
Puchar Świata w biathlonie 2022/2023